Abendland steht für:

 Abendland, traditionelle kulturgeographische Bezeichnung, siehe auch: Westliche Welt
 Abendland (1999), deutsch-portugiesischer Film von Fred Kelemen
 Abendland (2011), österreichischer Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter
 Abendland (Roman), Roman von Michael Köhlmeier von 2007

Siehe auch
 Antike und Abendland
 Neues Abendland: Zeitschrift für Politik und Geschichte
 Das Abendland (Zeitung), deutschsprachige jüdische Wochenzeitung